Kiwity (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Lidzbarski
 Kiwity (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Lidzbarski
 Kiwity (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Gryfiński